Arnold steht für:
 Arnold, männlicher Vorname
 Arnold (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Arnold (Mondkrater), benannt nach dem Astronomen Christoph Arnold
 Arnold (Software), Computerprogramm
 Hey Arnold!, eine Zeichentrickserie

Arnold ist der Name folgender Unternehmen:
 Arnold (Unternehmen), ein deutscher Modellbahnhersteller
 Arnold (metallverarbeitendes Unternehmen), ein deutsches Unternehmen
 Arnold Motor Carriage, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 W. A. Arnold & Co., ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Arnold & Co., ein Schweizer Baustoffproduzent und Transportunternehmen
 Glaswerke Arnold, ein deutsches Unternehmen
 Arnold Umformtechnik, ein deutsches Unternehmen zur Herstellung von Verbindungselementen
 Fachverlag Dr. H. Arnold

Arnold ist der Name folgender Orte in England:
 Arnold (Nottinghamshire)

Arnold ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arnold (Morgan County, Illinois)
 Arnold (Carroll County, Illinois)
 Arnold (Iowa)
 Arnold (Calaveras County, Kalifornien)
 Arnold (Mendocino County, Kalifornien)
 Arnold (Kansas)
 Arnold (Ohio County, Kentucky)
 Arnold (Union County, Kentucky)
 Arnold (Maryland)
 Arnold (Michigan)
 Arnold (Minnesota)
 Arnold (Missouri)
 Arnold (Montana)
 Arnold (Nebraska)
 Arnold (North Carolina)
 Arnold (North Dakota)
 Arnold (Ohio)
 Arnold (Pennsylvania)
 Arnold (Lewis County, West Virginia)
 Arnold (Brooke County, West Virginia)
 Arnold (Wisconsin), im Chippewa County
 Arnold City (Pennsylvania)
 Arnold Heights (Kalifornien)
 Arnold Heights (Maryland)
 Arnold Hill (West Virginia)
 Arnold Line (Mississippi)
 Arnold Mill (Georgia)
 Arnold Mills (Rhode Island)

Siehe auch:
 Arnhold
 Arnoldt
 Arnolt
 Arnholdt
 Arnoldi